Dadukou bezeichnet:

 Dadukou (大渡口区), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Chongqing
 Dadukou (Dongzhi) (大渡口镇), Großgemeinde im Kreis Dongzhi in der chinesischen Provinz Anhui
 Dadukou (Naxi) (大渡口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Naxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dadukou (Dong) (大渡口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dong in der chinesischen Provinz Sichuan